Zinneberg steht für:

 Zinneberg (Glonn), ein Gemeindeteil von Glonn im Landkreis Ebersberg
 Zinneberg (Berg), ein Berg  im Landkreis Ebersberg

Siehe auch:
 Arco-Zinneberg
 Zinberg
 Zinnenberg
 Ruine Zinnberg